

Localidades

Silz (Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental)
Silz (Renânia-Palatinado)

Silz (Tirol)

Desambiguações de topônimos